

Anno 
 562 o 562 a.C.

Codici 
 562 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Figl Observatory, di Vienna

Matematica 
 562 – numero